En zoologie, l'hypostome peut faire référence à des structures appartenant à des groupes d'animaux distincts :

 Hypostome (trilobite), la plaque buccale ventrale chez les trilobites
 Hypostome (tique), la structure d'attache barbelée associée aux pièces buccales des arachnides parasitaire
 Hypostome (cnidaire), la pointe buccale entourée de tentacules chez les cnidaires hydrozoaires

Anatomie de l'insecte
Anatomie animale